Sattel steht für:

 die Sitzvorrichtung zum Reiten auf einem Reittier, der Reitsattel
 eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Sattel (Heraldik)
 austauschbare Einsätze in mechanischen Hämmern (beiderseits), auch Gesenk, siehe Schmiedesattel
 der Sitz beim Fahrrad oder Mofa, siehe Fahrradsattel
 der Sitz beim Motorrad, zweisitzig auch Sitzbank, siehe Motorradsattel
 eine sattelförmige Vertiefung zwischen zwei Bergen, Bergsattel
 einen Talübergang im Verkehr, der Gebirgspass
 (in der Geologie) den konvex nach oben gebogenen Teil einer Falte in den Gesteinsschichten, siehe Antiklinale
 eine (reit-)sattelförmige abgesetzte Färbung im Fell von Tieren, beispielsweise beim Haushund, siehe Liste von kynologischen Fachbegriffen
 (bei der Scheibenbremse) den Bremsklotzhalter, den Bremssattel
 die Auflagefläche für den Sattelauflieger beim Sattelzugfahrzeug
 (in der Zimmerei) die Aussparung im Sparren für die Pfette, auch Kerve, Klaue, siehe Holzverbindung
 (bei Zupf- und Streichinstrumenten) die Auflage der Saiten, siehe Sattel (Saiteninstrument)
 die Trennschicht zwischen den beiden Nusshälften der Walnuss
 der hintere Teil des Rückens bei Schlachtvieh, siehe Sattelstück
 bei Zahnprothesen derjenige Teil, der dem Kieferknochen aufliegt, siehe Prothesensattel
 in der Geometrie die Sattelfläche
 Teil eines Seilkrans

Sattel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sattel SZ, Gemeinde im Schweizer Kanton Schwyz
 Sattel (Wilhelmsthal), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Sattel (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Sattel (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sattel (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sedloňov, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Sattel (Pass), Gebirgspass im Schweizer Kanton Schwyz
 Sattelpass, im Schweizer Kanton Luzern
 Sattel (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg

Sattel ist der Familienname von:
 Gerhard Sattel (* 1956), deutscher Ringer
 Paul Sattel (1905–1960), deutscher Orgelbauer 

Siehe auch:

 Sattl